Esmirna, ciutat de Turquia
 Smyrna (Carolina del Sud)
 Smyrna (Delaware)
 Smyrna (Geòrgia)
 Smyrna (Maine)
 Smyrna (Nova York)
 Smyrna (Tennessee)
 New Smyrna Beach, població dels Estats Units a l'estat de Florida